Adamyan ist der Name folgender Personen:
 Arayik Adamyan (* 1973), armenischer Fußballspieler
 Artur Adamyan (* 1992), russischer Fußballspieler
 Armen Adamyan (* 1967), armenischer Fußballspieler
 Artashes Adamyan (* 1970), armenischer Fußballspieler
 Artyom Adamyan (* 1980), armenischer Fußballspieler
 Leila Adamyan (* 1949), russische Hochschullehrerin
 Sargis Adamyan (* 1993), armenischer Fußballspieler
 Vadym Movsesovich Adamyan (* 1938), ukrainischer Mathematiker und Physiker

Siehe auch:
 Adamjan